Aceasta este lista stelelor notabile din constelația Hidra, sortate în funcție de luminozitatea descrescătoare.

Note

Bibliografie

Vezi și
 Lista stelelor

Listă
Hidra